Sarah Thorpe, née à Courbevoie, est une chanteuse de jazz franco-britannique.

Biographie 

D’origine franco-britannique, née à Courbevoie, elle grandit entre Trappes et le Yorkshire. Après une maîtrise de philosophie à Nanterre, elle étudie à la Sorbonne et enseigne ensuite l’anglais en ZEP. Dans le même temps, elle étudie à la Bill Evans Academy (Sara Lazarus, Joe Makholm), l’ (Daniella Barda, Yves Brouqui, Hugo Lippi) et parcourt les jam sessions du Baiser Salé, d’Autour de Midi et Minuit ou des Sept Lézards.

Sarah Thorpe poursuit ensuite sa formation vocale auprès des vocalistes Géraldine Ros et Michele Hendricks tout en jouant dans les clubs parisiens. Elle se produit au River Café, Sunside, Chez Papa, Cercle Suédois… ainsi que sur diverses scènes en France (Château d’Arnouville, Jazz en Vivarais…).

On la retrouve dans de multiples contextes aux côtés de Daryl Hall, Olivier Hutman, Philippe Soirat, Peter Giron, Ronald Baker, Guillaume Naturel, William Chabbey, Michel Pastre, Nicola Sabato, Laurent Epstein, Michel Rosciglione, Nicolas Dary, Richard Razafindrakoto...

Enregistrement 
En 2015, elle sort son premier album Never Leave Me. Songs of Love and Longing (Elabeth/ Spirit of Jazz ST001). Never Leave Me est récompensé par une mention Découverte dans le magazine Jazz Hot : .

Elle écrit de nouvelles paroles sur le standard Mack the Knife dont le texte ne correspondait pas à son interprétation construite sur l’arrangement très lent écrit par George Shearing (1985, Grand Piano, Concord). Elle écrit également des paroles en anglais pour Para Raio du compositeur brésilien Djavan.

Arrangé par le pianiste Olivier Hutman, cet album se situe dans un style de jazz influencé par Horace Silver et présente des morceaux de Michael Franks, Claudia Acuna, Nina Simone, Carmen Lundy...

Sarah Thorpe est accompagnée par le trompettiste de Baltimore Ronald Baker, le saxophoniste et flûtiste Guillaume Naturel, le pianiste Olivier Hutman, le contrebassiste de Philadelphie Darryl Hall et le batteur Philippe Soirat.

En 2016, elle travaille sur le répertoire de Nina Simone et sur la préparation de son second album.

Influences 

Sarah Thorpe est influencée par les univers de Carmen McRae, Nancy Wilson, Dianne Reeves, Nina Simone, . Elle est également à l’écoute de la tradition soul et rhythm and blues de Ray Charles, Aretha Franklin et des voix contemporaines de Lizz Wright, Erykah Badu et Jill Scott. Elle s’inspire également des conceptions rythmiques de Horace Silver et Roy Hargrove.

Discographie 

 2015 : Never Leave Me. Songs of Love and Longing (Elabeth/ Spirit of Jazz ST001).

Bibliographie 
 Notes de pochette, Never Leave Me. Songs of Love and Longing (Elabeth/ Spirit of Jazz ST001).
 Jazz Hot , hiver 2015-2016

Notes et références

Liens externes 
 
 « Producing a jazz album. An insider’s perspective on Sarah Thorpe’s Never Leave Me, Songs of Love and Longing » 

Naissance à Courbevoie
Chanteuse française de jazz
Chanteuse britannique de jazz